Legendy polskie – zbiorcze wydanie trzech zeszytów komiksowych, znanych poprzednio pod wspólnym tytułem Legendarna historia Polski, których autorami są Barbara Seidler (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki).
 Legendy polskie – seria filmów krótkometrażowych science-fiction zrealizowanych przez Tomasza Bagińskiego, Allegro i Platige Image.
 Legendy polskie – antologia opowiadań, związana z serią filmów